Blaise Duval, dit Duval de Hautmaret, né le  à Abbeville (Somme), mort le  à Montreuil (Pas-de-Calais), est un général de la révolution française.

États de service

Il entre en service comme garde du corps du roi le , et il participe à la guerre de Sept Ans dans le régiment des volontaires de Soubise. Il passe lieutenant le , et capitaine le . Il est nommé lieutenant-colonel le , et il est fait chevalier de Saint-Louis en 1778.

Le , il est affecté comme lieutenant du roi de la citadelle de Montreuil, et il est réformé le . Il devient lieutenant-colonel du  de la Somme en 1791, et il est nommé colonel au  de dragons le .

Il est promu général de brigade le  à l’armée du Nord et le , il commande à Pont-sur-Sambre dans la division du général Miranda. Il est nommé général de division le , et le , il commande la province de Brabant et du Hainaut. Affecté comme commandant à Lille en , il dirige les places d’Arras, de Bapaume, de Doullens et de Saint-Pol le . Il est réformé le .

Il est remis en activité le , comme chef de la  de vétérans. Il meurt à Montreuil le .

Il a été conseiller général du Pas-de-Calais de 1800 à 1803.

Hommage

Son nom est inscrit sous l'arc de triomphe de l'Étoile, .

Sources

 
 
 
 

Naissance en septembre 1739
Naissance à Abbeville
Décès en janvier 1803
Décès à 63 ans
Décès à Montreuil-sur-Mer
Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
Conseiller général du Pas-de-Calais
Général de la Révolution française promu en 1792
Nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile
Militaire français des guerres de la Révolution française